Toczeń peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Toczeń, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Toczeń, un village de la voïvodie de Poméranie.